Wasyl Zołotarenko – kozacki pułkownik XVII w.
 Iwan Zołotarenko – kozacki pułkownik i hetman nakaźny, XVII w.